Bretterspitze ist der Name von

 Bretterspitze (Allgäuer Alpen), 2608 m hoher Berg in Tirol, Österreich
 Bretterspitze (Glocknergruppe), 2868 m hoher Berg in Osttirol, Österreich
 Bretterspitze (Venedigergruppe), 3101 m hoher Berg in Osttirol, Österreich